Francis Aidan Gasquet – cardinale
 Richard Gasquet – tennista